Il singolare del torneo di tennis Unicredit Czech Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bohdan Ulihrach che ha battuto in finale Fernando Meligeni 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (Campione)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Dominik Hrbatý (quarti di finale)
 Jiří Novák (secondo turno)

 Albert Portas (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (secondo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Gilbert Schaller (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 1997